Toponímia:
 Coll de l'Arç: collada del municipi de Gombrèn (Ripollès)
 Coll de l'Arç: collada del municipi de Navès (Solsonès)
 Coll de l'Arç: collada entre els municipis d'Olost i d'Oristà (Osona)

Vegeu també: Collet de l'Arç